Лепница може бити:

 Лепница (Доњи Жабар), насељено мјесто у општини Доњи Жабар, Република Српска, БиХ
 Лепница (Орашје), насељено мјесто у општини Орашје, Федерација БиХ, БиХ